La stagione 1952-1953 è stata la cinquantesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Arthur Rowley del Leicester City con 39 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Sheffield United e Huddersfield United e  promosse in First Division 1953-1954.
  Southampton e  Barnsley retrocesse in Third Division North/South 1953-1954.

Voci correlate
First Division 1952-1953
Third Division North/South 1952-1953
FA Cup 1952-1953
FA Charity Shield 1953

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1952
Calcio nel 1953